Kyriakou ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Kyriakou (* 1977), zyprische Fußballschiedsrichterassistentin
 Charalambos Kyriakou (* 1995), zyprischer Fußballspieler
 Charis Kyriakou (* 1989), zyprischer Fußballspieler
 Maria Elena Kyriakou (* 1984), griechisch-zyprische Sängerin
 Marios Kyriakou (* 1974), zyprischer Fußballspieler
 Minos Kyriakou (1938–2017), griechischer Manager